Акце́ссия () — многозначный термин латинского происхождения, означающий «присоединение» (Присоединение одной вещи к другой, так что первая не рассматривается законом независимо от второй и должна следовать за последней при переходе права собственности.)

 Акцессия — термин римского, немецкого и французского права.
 Акцессия — в дипломатии присоединение к действующему договору, вступление в союз.
 Акцессия — в недвижимом имуществе увеличение собственности.
 Акцессия — в папстве процедура голосования, когда тому, кто «воздержался при первом голосовании, предлагалось поддержать одного из основных кандидатов»

Примечания